Il singolare del torneo di tennis Baton Rouge Pro Tennis Classic 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Bobby Reynolds che ha battuto in finale Igor' Kunicyn 6-3, 63-7, 7-5.

Teste di serie 

 Benjamin Becker (secondo turno)
 Bobby Reynolds (Campione)
 Igor' Kunicyn (finale)
 Robert Kendrick (primo turno)

 Amer Delić (semifinali)
 Sam Warburg (secondo turno)
 Assente
 Assente

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Baton Rouge Pro Tennis Classic 2008